

Antroponimi
 Ospizio – Nome maschile italiano

Geografia

Italia 
 Ospizio – frazione del comune di Mercato San Severino, in Campania
 Ospizio – quartiere di Reggio Emilia
 Ospizio San Giovanni – frazione del comune di Campiglia Cervo, in Piemonte

Svizzera 
 Ospizio Bernina – frazione di Poschiavo (Grigioni)
Ospizio Bernina – stazione ferroviaria elvetica della località omonima sulla linea Tirano-St.Moritz

Altro 
 Ospizio – ricovero in montagna, rifugio alpino
 Ospizio – forma di ostello medioevale per viandanti e pellegrini
 Ospizio – casa di riposo per anziani

Altri progetti